Stjepan I. Bánffy
Stjepan II. Bánffy